

Prénom 
 Gobert est un prénom masculin désuet.

Saint chrétien 
 Saint Gobert d'Aspremont (1187-1263) : chevalier croisé et moine cistercien à Villers. Il est fêté le 20 août.

Patronyme 

 André Gobert (1890-1951), joueur de tennis français ;
 Ernest-Gustave Gobert (1879-1973), médecin, ethnologue et archéologue français ;
 Fabrice Gobert, réalisateur français de cinéma ;
 Gérard Gobert (né en 1950), personnalité politique belge ;
 Hubert Gobert, dit Hubert I de Monthermé (1420-1497), général de l'ordre des Prémontrés.
 Jacques Nicolas Gobert (1760-1808), général de la Révolution française ;
 Maud Gobert (née en 1977), traileuse française ;
 Pierre Gobert (1662-1744), peintre français ;
 René Gobert (1894-1943), résistant belge ;
 Rudy Gobert (né en 1992), joueur de basket-ball français ;
 Théodore Gobert (1853-1933), historien liégeois, auteur des Rues de Liège ;
  ;
 Victor Gobert (1924-2017), photographe français.

Toponyme 
 Saint-Gobert, commune française située dans le département de l'Aisne.

Odonyme 
 Avenue René Gobert, voie bruxelloise de la commune belge d'Uccle ;
 Avenue Hector Gobert, voie bruxelloise de la commune belge d'Auderghem.

Voir aussi 
 Grand prix Gobert : un prix de l'Académie française ; 
 Prix Gobert : un prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Homonymie de prénom
Patronyme français